Een verkeersweg:
 N740 (Frankrijk)
 N740 (Nederland), zie Provinciale weg 740

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing